Roger I de Sicília (v. 1031 - 1101), anomenat Bosso o el Gran Comte, comte de Sicília (1071 - 1101)
 Roger I de Carcassona dit «el Vell» (? - v. 1012), comte de Carcassona (957 -1012).
 Roger I de Foix (? - 1064), comte de Foix (1034 -1064).
 Roger I de Tosny o Roger de Tosny (Conches-en-Ouche, 990 - 1040), noble normand 
 Roger Bernat I de Foix dit «el Gras», (Foix, 1130 - 1188), comte de Foix (1148 -88) i governador de Provença 
 Roger Bernat I de Pallars Sobirà (1370 - 1424), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1416 - 1424).
 Arnau Roger I de Pallars Sobirà (v. 1236 - 1288), comte del Pallars Sobirà 
 Hug Roger I de Pallars Sobirà (1322 - 1366), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1350 - 1366).
 Ramon Roger I de Foix (v. 1152 - Mirepoix, 1223), comte de Foix (1188 -1223).